Okręty US Navy o nazwie USS  "Conquest":
 Pierwszy  był statkiem handlowym "Genesee Packet" zakupionym 8 października 1812.
 Drugi  był przybrzeżnym trałowcem, który wszedł do służby 9 marca 1942.
 Trzeci  był trałowcem zwodowanym 20 maja 1954.

Conquest